Amphoe Bang Ban (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Ayutthaya. Die Provinz Ayutthaya liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Pa Mok der Provinz Ang Thong sowie die Amphoe Bang Pahan, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Bang Sai, Sena und Phak Hai der Provinz Ayutthaya.

Geschichte 
Der Landkreis Bang Ban wurde 1894 zunächst als Amphoe Sena Nai eingerichtet. Als 1917 Herr Khiaw Bangban ein Stück Land spendete, auf dem das Verwaltungsgebäude erbaut werden konnte, willigte die Regierung ein, den Landkreis nach dem Familiennamen des Spenders zu benennen, Bang Ban.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Ban ist in 16 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 111 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bang Ban (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Bang Ban, Sai Noi, Bang Luang Dot, Bang Hak, Bang Chani, Ban Kum.
 Maha Phram (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Wat Yom, Saphan Thai, Maha Phram.

Außerdem gibt es vier „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Kop Chao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kop Chao.
 Ban Khlang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Khlang.
 Phra Khao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phra Khao.
 Nam Tao (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Nam Tao, Thang Chang, Wat Taku, Bang Luang.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Bang Ban von amphoe.com (in Thai)

Bang Ban